Thomas Douglas  (1771–1820) – szkocki arystokrata i polityk, założyciel kolonii w dolinie Red River, 5. hrabia Selkirk
 Thomas Douglas (1790–1855) – amerykański sędzia
 Thomas Douglas – aktor